Хюльтен или Хультен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хюльтен, Андерс (1757—1831) — шведский математик, физик и астроном.
 Хюльтен, Виви-Анн (1911—2003) — шведская фигуристка-одиночница.
 Хюльтен, Йенс (род.1963) — шведский киноактёр.
 Хюльтен, Понтюс (1924—2006) — шведский коллекционер и музеолог.
 Хультен, Эрик (1890—1981) — шведский ботаник и исследователь Арктики.

См. также 
 Хультен